A farmer szó több dologra utalhat:

 gazda - mezőgazdasági egyéni gazdálkodó
 farmernadrág
 MiG–19 (NATO-kódja: Farmer)